Potame ima više značenja:
 Potame, Cosenza
 Potame, Messina